HCH steht für:
 Hexachlorcyclohexan, ein Halogenkohlenwasserstoff, sowie dessen Gamma-Variante Lindan
 Hypochondroplasie, die häufigste Form des dysproportionierten Kleinwuchses
 Hockey-Club Bad Honnef, deutscher Sportverein
 Hockey-Club Hannover, deutscher Sportverein
 HC Horgen, Schweizer Handballverein 
 Landkreis Freudenstadt und Zollernalbkreis (Kfz-Kennzeichen, für Hechingen)

HC-H steht für:
 Chrysler HC-H, ein PKW-Modell

hch steht für:
 Huichol-Sprache (ISO-639-3-Code), indigene Sprache im Norden Mexikos

Abkürzung